Ленивцы:
 Ленивцы — подотряд млекопитающих отряда Неполнозубые.
 Ленивцы — блюдо, разновидность голубцов («ленивые голубцы»).

См. также 
 Трёхпалый ленивец — вид млекопитающих из семейства трёхпалых ленивцев.